Геннадий Иванович Иванченко (род. 30 июля 1946, Гжатск, Смоленская область) — советский тяжелоатлет, двукратный чемпион СССР (1970, 1971), двукратный чемпион Европы (1970, 1971), чемпион мира (1970), многократный рекордсмен мира в среднем весе. Заслуженный мастер спорта СССР (1970). Награждён орденом «Знак Почёта».

Биография 
Родился 30 июля 1946 года в городе Гжатск (Смоленская область). В юности увлекался гиревым спортом. В возрасте 17 лет поступил в рижское мореходное училище и переехал в Ригу, где начал заниматься тяжёлой атлетикой под руководством Михаила Фрайфельда.

Наиболее значимых успехов добивался на рубеже 1960-х и 1970-х годов. В 1970 году выиграл чемпионат СССР в Вильнюсе с новым мировым рекордом в троеборье (500 кг). После этого успеха был включён в состав сборной СССР и одержал уверенные победы на чемпионате Европы в Сомбатхее и чемпионате мира в Колумбусе, где ещё дважды улучшил мировой рекорд по сумме упражнений (502,5 и 505 кг).

В 1971 году защитил титулы чемпиона страны и чемпиона Европы, однако из-за травмы плеча был вынужден отказаться от участия в чемпионате мира в Лиме. Длительное восстановление после этой травмы помешало своевременно выйти на пик формы и отобраться в состав советской сборной на Олимпийские игры в Мюнхене (1972).

В дальнейшем Геннадия Иванченко преследовали проблемы со здоровьем и сгонкой веса, которые не позволили ему вернуться на свой лучший уровень результатов. В 1979 году он завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью в ДСО «Динамо». Среди его наиболее известных учеников был чемпион СССР Андрей Раппопорт.

Ссылки 
  
 Профиль на сайте Lift Up
 Интервью Геннадия Иванченко (2007 год)

Тяжелоатлеты СССР
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике